Maciej Żurawski (ur. 22 grudnia 2000 w Toruniu) – polski piłkarz, występujący na pozycji pomocnika.

Statystyki

Klubowe 
 (aktualne na 18 lutego 2023 r.)

Reprezentacyjne 
 (aktualne na 29 marca 2022 r.)

Bibliografia 
 
 

Polscy piłkarze
Piłkarze Pogoni Szczecin
Piłkarze Warty Poznań
Ludzie urodzeni w Toruniu
Urodzeni w 2000